Список кантри-хитов № 1 1987 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1987 году.

История 
 17 января чарт Hot Country Songs возглавил сингл «What Am I Gonna Do About You» певицы Рибы Макинтайр (её 7-й из 24 чарттопперов за всю карьеру).

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 1987 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1987 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1987 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version.

Чарты Billboard 1987 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1987 года
1987 год в музыке США